— японский дизайнер и продюсер видеоигр. Знаменит созданием Ghosts 'n Goblins и продюсированием серий игр Megaman.

Работал главным управляющим отделом консольных игр компании Capcom с 1988 по 1996 год. Впоследствии оставляет работу в Capcom для того чтобы создать свою собственную студию Whoopee Camp — где он будет заниматься созданием игры Tomba!.

Биография 
В 1982 году Токуро Фудзивара окончил Школу Дизайна в Осаке и поступил на работу в компанию Konami, где работал над проектом Pooyan. В 1983 году вместе с иллюстратором Ёсики Окамото ушёл из Konami и перешёл в Capcom, где они создают такие игры как Commando и Ghosts 'n Goblins.

Впоследствии, проработав много лет в качестве менеджера консольных игр, Фудзивара спродюсировал свыше 100 наименований видеоигр, включая серию игр Megaman (известной в Японии как Rockman). В 1996 году Фудзивара оставил работу в Capcom и основал компанию «Whoopee Camp». В 1998 году Whoopee Camp совместно с Sony Computer Entertainment создали фирму Deep Space, где Фудзивара занял должность исполнительного продюсера. Однако в 2005 году он вернулся в Capcom, а по состоянию на 2008 год — работает в компании Platinum Games.

Игры 

 Pooyan — директор
 Roc 'N Rope — директор
 Vulgus — директор
 Pirate Ship Higemaru — директор
 Ghosts 'n Goblins — директор
 Commando — директор
 The Speed Rumbler — директор
 Bionic Commando (аркада) — директор
 Tiger Road — директор
 Ghouls 'n Ghosts — директор
 Mega Man 2 — продюсер
 Strider — советник
 Sweet Home — участие
 Marusa no Onna — директор
 Destiny of an Emperor — продюсер
 Willow (NES) — продюсер
 Mega Man 3 — продюсер
 DuckTales — продюсер
 Gargoyle's Quest — продюсер
 Chip 'n Dale Rescue Rangers — продюсер
 Street Fighter 2010: The Final Fight — продюсер
 Super Ghouls 'n Ghosts — продюсер
 Mega Man 4 — продюсер
 Little Nemo: The Dream Master — исполнительный продюсер
 Destiny of an Emperor II — директор
 Disney’s The Little Mermaid — продюсер
 Mega Man in Dr. Wily's Revenge — продюсер
 Darkwing Duck — продюсер
 TaleSpin — продюсер
 Gargoyle's Quest II — продюсер
 Gold Medal Challenge '92 — продюсер
 Magical Quest starring Mickey Mouse — продюсер
 Adventures in the Magic Kingdom — продюсер
 Mega Man II (Game Boy) — продюсер
 Mega Man 5 — продюсер
 Breath of Fire — продюсер
 Duck Tales 2 — продюсер
 Final Fight 2 — продюсер
 Mighty Final Fight — продюсер
 Mega Man III (Game Boy) — продюсер
 Mega Man 6 — продюсер
 Disney’s Aladdin — советник
 Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 — продюсер
 Mega Man X — продюсер
 Mega Man Soccer — продюсер
 Mega Man IV (Game Boy) — продюсер
 Goof Troop — продюсер
 Demon's Crest — продюсер
 The Great Circus Mystery starring Mickey & Minnie — продюсер
 Breath of Fire II — продюсер
 Mega Man X2 — продюсер
 X-Men: Mutant Apocalypse — продюсер
 Mega Man V (Game Boy) — продюсер
 Bonkers — продюсер
 Mega Man 7 — продюсер
 Mega Man X3 — продюсер
 Final Fight 3 — Producer
 Hanako Sangakita!! Gakkou no Kowai Uwasa — продюсер
 Resident Evil — генеральный продюсер
 Tomba! — исполнительный продюсер, директор, художественный директор
 Tomba 2 — Главный продюсер, Дизайнер
 Extermination — исполнительный продюсер
 Hungry Ghosts — исполнительный продюсер, директор
 Ultimate Ghosts 'n Goblins — директор, планирование
 Bionic Commando Rearmed — консультант
 Madworld — игровой дизайн

Ссылки 

Геймдизайнеры Японии
Продюсеры компьютерных игр
Сотрудники Capcom